Адуков — фамилия; имеет женскую форму Адукова.
 Адуков, Абдулкадыр Муртузалиевич — российский самбист, призёр чемпионата России, мастер спорта России.
 Адуков, Магомед Султанович (1910 — ?) — советский партийный деятель и деятель органов НКВД и МВД.